Topònims: Caribou (Maine), ciutat del Comtat d'Aroostook a l'estat de Maine (EUA)
 Biografies: Caribou (músic), compositor i productor de música electrònica Daniel Victor Snaith.